Прангліміне Міксіке (ест. Pranglimine) — онлайновий математичний тренажер, платформа для проведення тренувань і змагань з усного рахунку для всіх зареєстрованих користувачів незалежно від віку, інтелектуальна гра-змагання, яка є одним з видів діяльності, що проводяться освітнім середовищем Міксіке.  Змагання Прангліміне проводяться в Естонії, Латвії, Литві,  Словенії та Україні. Щороку в змаганнях беруть участь понад 30 000 учасників. В 2016 році проводився міжнародний чемпіонат та національні першості в Україні, Естонії, Латвії, Литві та Словенії. Правила змагань визначаються щорічно організаторами перед початком сезону (влітку)

Загальна інформація про міжнародні змагання.

Міжнародний чемпіонат 2016 
7 травня 2016  (Словенія, Murska Sobota)

Чемпіонат України 2016

Чемпіонат Естонії 2016

Чемпіонат Латвії 2016 
01.04.2016. Рига 28 школа

Чемпіонат Литви 2016 
02.04.2016 Каунас

Чемпіонат Словенії 2016 
Murska Sobota, 20. 2. 2016

Див.також 
 Усні обчислення
 Прангліміне-2015

Посилання 
Прангліміне в Україні

Прангліміне в Естонії

Прангліміне в Естонії (рос.мова)

Прангліміне в Латвії (RĒĶINI GALVĀ)

Прангліміне в Литві 

Прагліміне в Словенії (HITRO RAČUNANJE)

Прангліміне в Грузії

Примітки 

Прангліміне
2016